En anatomía humana occipital puede ser:
Hueso occipital, un hueso del cráneo, en la parte posteroinferior de la cabeza ósea.
Músculo occipital, un músculo cutáneo del cráneo, en la cabeza.
Lóbulo occipital, una región del cerebro.
Moño occipital, un bulto prominente o proyección del hueso occipital.